Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Валенсия» 96-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Валенсия» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Валенсия» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов УЕФА 2015/16

Раунд плей-офф

Групповой этап (Группа H)

Лига Европы УЕФА 2015/16

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2015/2016
Валенсия